Occhiello – particolare pagina dei libri
 Occhiello – parte dei titoli dei periodici
 Occhiello – parte dei caratteri tipografici
 Occhiello (o àsola) – termine del vestiario, indicante l'apertura in cui si infila il bottone
 Occhiello – nei nodi

Persone 
 Toni Occhiello (1962) – regista e sceneggiatore italiano, conosciuto anche come Anthony Occhiello.

Altri progetti